Osoby o tym nazwisku:
 Abraham Preminger – radziecki oficer
 Otto Preminger – austriacki aktor i amerykański reżyser filmowy